Ферре́ра () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Феррера, Америка (род. 1984) — американская актриса.
 Феррера, Ариелла (род. 1979) — колумбийская порноактриса.
 Феррера, Мигель (род. 1981) — гондурасский тхэквондист.

 Феррера — коммуна в кантоне Граубюнден, Швейцария.